Baker Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baker Corner (Maine), im Cumberland County
 Baker Corner (New Hampshire), im Cheshire County
 Baker Corner (New York), im Dutchess County